Абдулраши́д Була́чевич Садула́ев (; 9 мая 1996, Гилиб, Чародинский район, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), пятикратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021), серебряный призёр чемпионата мира (2017), индивидуальный кубок мира (2020) четырёхкратный чемпион Европы (2014, 2018, 2019, 2020) чемпион Европы среди спортсменов до 23-х лет (2016), победитель Европейских игр (2015, 2019), пятикратный чемпион России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020). Выступает в весовых категориях до 86 кг (до 2016 г.), до 97 кг (с 2017 г.). Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Родился 9 мая 1996 года в селе Гилиб Чародинского района. По национальности — аварец. Во время одного из молодёжных турниров, получил прозвище «Русский танк» за силу и волю к победе.

Ученик тренера Шамиля Омарова.

В июне 2015 года был признан лучшим российским спортсменом по версии проекта «Золотой пьедестал». Он набрал 55,6 % голосов, опередив Алию Мустафину, у которой 44,4 % голосов.

В июле 2015 года российский бизнесмен, председатель совета директоров группы компаний «Сумма», член Совета «Фонда поддержки олимпийцев России» Зиявудин Магомедов подарил Садулаеву автомобиль Mercedes G-класса.

Военнослужащий спортивной команды при управлении Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, старший инструктор по физической подготовке и спорту, младший сержант войск национальной гвардии РФ.

В феврале 2017 года женился на студентке второго курса психологического факультета Дагестанского университета Заире Шапиевой. В октябре 2018 года родилась дочь Амина.

По итогам 2018 года Абдулрашид был удостоен премии «Серебряная лань», присуждаемой Федерацией спортивных журналистов России лучшим спортсменам.

Спортивная карьера 
В августе 2012 года выиграл первенство мира среди кадетов, победив в финале украинца Руслана Рушко.

В 2014 году выиграл турнир «Иван Ярыгин». В апреле 2014 года стал чемпионом Европы. В сентябре 2014 года выиграл чемпионат мира, одолев в финале кубинца Рейнериса Саласа.

В мае 2015 года стал двукратным чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, в финальной схватке в упорной борьбе выиграл у своего одноклубника Шамиля Кудиямагомедова.

В июне 2015 года на Европейских играх в Баку стал чемпионом, победив досрочно представителя Молдовы Петра Янулова.

В сентябре 2015 года стал двукратным чемпионом мира по вольной борьбе, победив в финале российско-турецкого борца Колоя Картоева (Селима Яшара) со счетом 6:0.

В августе 2016 года на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль, уверенно победив во всех схватках. В полуфинале Абдулрашид одержал победу над своим земляком, олимпийским чемпионом Шарипом Шариповым, выступающим за сборную Азербайджана. В финале со счетом 5:0 победил турецкого борца, уроженца Ингушетии Селима Яшара (Зелимхан Картоев), которого он ранее побеждал в финале чемпионата мира 2015 года и в 1/8 чемпионата мира 2014 года. За все проведённые схватки на олимпиаде Абдулрашид уступил всего лишь один балл в полуфинале при счете 8:1.

В июне 2017 года выиграл чемпионат России в Назрани в новой для себя весовой категории до 97 кг. В финальной схватке Садулаев победил Владислава Байцаева со счётом 8:7. В августе 2017 года на чемпионате мира в Париже Садулаев завоевал серебряную медаль, уступив олимпийскому чемпиону 2016 года Кайлу Снайдеру из США со счётом 5:6. На следующий день после окончания чемпионата мира Абдулрашид Садулаев стал жертвой воров. Из отеля, в котором жила российская команда у спортсмена украли сумку с деньгами и документами.

23 октября 2018 года завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2018 года, проходившем в Будапеште. Всех соперников Абдулрашид одолел досрочно. Как и на прошлогоднем чемпионате, в финале Садулаев встретился с Кайлом Снайдером. На этот раз ему удалось за минуту уложить американского борца на туше.

На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Нур-Султане завоевал золотую медаль. В финале Садулаев победил Шарипа Шарипова (4:0) и стал четырёхкратным чемпионом мира. На церемонию награждения Садулаев вышел в футболке с изображением имама Шамиля, за что впоследствии был дисквалифицирован «Объединённым миром борьбы» на 4 месяца и оштрафован на 5 тыс. швейцарских франков. Комитет по этике организации посчитал это «выражением политических и религиозных взглядов во время соревнований».

В феврале 2020 года на чемпионате континента в Риме, в весовой категории до 97 кг россиянин в схватке за чемпионский титул победил спортсмена из Румынии Альберта Саритова и завоевал золотую медаль европейского первенства.

В августе 2021 года завоевал вторую олимпийскую медаль на Олимпиаде в Токио. В финале со счётом 6:3 победил американца Кайла Снайдера. Стал первым дагестанцем-знаменосцем сборной России на Олимпиаде, нёс флаг на церемонии закрытия Игр.

На чемпионате мира 2021 года, который проходил в октябре в норвежской столице, стал в пятый раз чемпионом мира в весовой категории до 97 кг. В финале поборол американского борца Кайла Снайдера.

Достижения 
  Чемпионат мира по борьбе (Осло, 2021);
  Олимпийские игры (Токио, 2021);
  Чемпионат России по вольной борьбе (Наро-Фоминск, 2020);
  Чемпионат Европы по борьбе (Рим, 2020);
  Чемпионат мира по борьбе (Нур-Султан, 2019);
  Чемпионат Европы по борьбе (Бухарест, 2019);
  Чемпионат мира по борьбе (Будапешт, 2018);
  Чемпионат России по вольной борьбе (Одинцово, 2018);
  Чемпионат Европы по борьбе (Каспийск, 2018);
  Турнир «Иван Ярыгин» (Красноярск, 2018);
  Чемпионат мира по борьбе (Париж, 2017);
  Чемпионат России по вольной борьбе (Назрань, 2017);
  Олимпийские игры (Рио-де-Жанейро, 2016);
  Мемориал «Вацлав Циолковский» 2016;
  Первенство Европы (до 23 лет) 2016;
  Чемпионат мира (Лас-Вегас, 2015);
  Европейские игры (Баку, 2015);
  Чемпионат России по вольной борьбе (Каспийск, 2015);
  Гран-при «А. Медведь» 2015 (Минск, 2015);
  Чемпионат мира 2014 (Ташкент, 2014);
  Чемпионат России по вольной борьбе (Якутск, 2014);
  Чемпионат Европы по борьбе (Вантаа, Финляндия, 2014);
  Турнир «Яшар Догу» (Стамбул, 2014);
  Турнир «Иван Ярыгин» (Красноярск, 2014);
  Первенство мира среди кадетов (Зренянин, Сербия, 2013);
  Первенство мира среди кадетов (Баку, 2012).

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Орден Почета (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
 Народный Герой Дагестана.

Прочее 
После победы на Олимпийских играх 2020 года года Садулаев заявил в своём Instagram, что депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев «поощрил спортсмена 1 миллионом долларов». Официальный доход Гаджиева за 10 лет составил менее 800 тыс. долларов США. Неназванный представитель Гаджиева заявил, что Садулаев сообщил фейковую информацию. Вскоре Садулаев удалил эту информацию из своего Instagram.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 
 
 

Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы России по вольной борьбе
Чемпионы Европейских игр по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Борцы полутяжёлого веса